3-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 15 по 22 сентября 1951 года в столице Франции Париже с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
СССР, Польша, Югославия, Франция, Нидерланды, Италия.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 4-е. Итоговые 5—6-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа третьи места.

Предварительный этап

Группа А 

 15 сентября: Франция — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:6, 15:11).
 16 сентября: СССР — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:3, 15:9).
 17 сентября: СССР — Франция 3:0 (15:5, 15:1, 15:3).

Группа В 

 15 сентября: Польша — Югославия 3:1 (13:15, 15:12, 15:5, 15:10).
 16 сентября: Польша — Италия 3:0 (15:5, 15:1, 15:3).
 17 сентября: Югославия — Италия 3:0 (15:0, 15:7, 15:11).

Матч за 5-е место 
 20 сентября: Нидерланды — Италия 3:2 (15:5, 1:15, 15:10, 12:15, 15:6).

Финальный этап 

 18 сентября: СССР — Югославия 3:0 (15:1, 15:4, 15:0);
 19 сентября: Польша — Югославия 3:0 (17:15, 15:9, 15:9).
 20 сентября: СССР — Франция 3:0 (15:2, 15:1, 15:3).
 21 сентября: Югославия — Франция 3:0 (15:8, 15:8, 17:15); СССР — Польша 3:0 (15:8, 15:3, 15:11).
 22 сентября: Польша — Франция 3:0 (15:13, 15:12, 15:4).

Итоги

Положение команд

Медалисты 
 : Александра Чудина, Милития Кононова, Тамара Петрова, Серафима Кундиренко, Валентина Квашенинникова, Александра Жарова, Вера Озерова, Мария Топоркова, Татьяна Бунина, Александра Курятникова, Анна Пономарёва, Альбина Ипполитова. Главный тренер — Валентина Осколкова.

 : Александра Энглисх, Ирена Фелехнеровская, Кристина Хаец, Александра Кубяк, Эльжбета Куртз, Мария Погожельская, Эмилия Щавиньская, Халина Томашевская, Катажина Вельсынг, Зофья Воевудзкая. Главный тренер — Зигмунт Кшижановский.

 : Аница Флиск, Даница Глумач, Десанка Кончар, Наташа Лукович, Александра Магусар, Стефания Милошев, Бранка Попович, Гордана Ткачук, Лиза Валемтан, Тилка Заврсник.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1951 год в волейболе
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в 1951 году
Сентябрь 1951 года
Спорт во Франции в 1951 году
Международные соревнования по волейболу во Франции